

SC
Soft Computing
Seychelles — país do Oceano Índico cujo código ISO é SC
Santa Catarina — estado do Brasil cujo código ISO 3166-2:BR é SC 
Carolina do Sul — estado norte-americano cujo código ISO 3166-2:US é SC
Injeção subcutânea — cuja sigla é SC ou SQ
Silhueta Cavalinha — Tipo de chá / infusão
 StarCraft - jogo de computador

Sc
Escândio — elemento químico cujo símbolo é Sc

sc
Língua sarda — cujo código ISO é sc
Saca — medida de peso equivalente a 60 kg
.sc — domínio de topo para as Seychelles.

Desambiguações de siglas